Cet article présente les différentes confrontations en rugby à XV entre l'équipe du Canada de rugby à XV et l'équipe de Namibie de rugby à XV.

Historique

Les confrontations 

|}

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe du Canada de rugby à XV
 Équipe de Namibie de rugby à XV

Lien externe 
 

Namibie
Canada